Prospekt Mira steht für:

 Prospekt Mira (Moskau), eine Ausfallstraße in Moskau, Beginn der Fernstraße M8 (Russland)
 Prospekt Mira (Kolzewaja-Linie), U-Bahnhof in Moskau
 Prospekt Mira (Kaluschsko-Rischskaja-Linie), U-Bahnhof in Moskau
 Prospekt Mira (Kaliningrad), Straße in Kaliningrad